Марк Клепаски (род. 11 сентября 1975, Уилкс-Барре, Пенсильвания, США) — американский бас-гитарист, более известен как бывший участник альтернативной группы из Уилкс-Барре «Breaking Benjamin».

Биография 
До «Breaking Benjamin» Марк играл в ню-метал группе «Lifer» вместе с Аароном Финком, который также играет в этой группе.

Инструменты 
 Warwick
 Music Man
 Music Man Sterling
 Washburn

Бас-гитаристы США
Рок-музыканты США
Музыканты Breaking Benjamin